Rusticus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:
 Rusticus von Cahor, Bischof von Cahors

 Lucius Antistius Rusticus, römischer Suffektkonsul 90
 Lucius Messius Rusticus, römischer Suffektkonsul 114
 Publius Dasumius Rusticus, römischer Politiker, römischer Konsul
 Publius Furius Rusticus, römischer Offizier
 Quintus Iunius Rusticus, römischer Suffektkonsul 133 und Konsul 162
 Quintus Iunius Arulenus Rusticus (35–93), römischer Suffektkonsul
 Septimenus Rusticus, römischer Offizier (Kaiserzeit)